

Persone 
 Alexandre-Évariste Fragonard – pittore e scultore francese
 Antonin Fragonard – scultore francese
 Honoré Fragonard – anatomista francese
 Jean-Honoré Fragonard – pittore francese
 Marie-Anne Fragonard – pittrice francese
 Théophile Fragonard – pittore e illustratore francese

Altro 
 Fragonard – azienda di profumi francese
 Fragonard – opera lirica di Gabriel Pierné del 1934
 8235 Fragonard – asteroide della fascia principale